Senado — uma das câmaras de um parlamento
Senado bizantino — assembleia do Império Bizantino
Senado Conservador — assembleia extinta da França
Senado estadual — assembleia subnacional extinta do Brasil
Senado Federal do Brasil — câmara de representação majoritária do Brasil
Senado municipal — assembleia subnacional extinta de Portugal
Senado romano — assembleia da Roma Antiga

Desambiguação